Abraj Al-Bait(arabiska: أبراج_البيت, "Klocktornen", engelska: Abraj Al Bait Towers) är ett byggnadskomplex i staden Mekka i Saudiarabien. 

Det är 601 meter högt och är planerat för 65 000 invånare. Komplexet har 120 våningar. Det började byggas 2004 och blev klart 2012. Den totala golvytan blev 1 455 000 m². 

Arkitektfirman heter Dar Al-Handasah.

Komplexet innehåller världens högsta hotell (komplexets hotelltorn blev redan 2011 världens näst högsta byggnad), världens högsta klocktorn (med världens största urtavla på 43 x 43 m), konferenscenter för 1 500 personer, en bönehall för 3 800 deltagare, ett 4-vånings varuhus, bostadsutrymmen på 302 000 m2 och 864 lägenheter, parkeringsutrymmen och ett 5-stjärnigt hotell på 60 våningar och 2 000 rum.

Referenser

Noter

Källor

Externa länkar

Byggnader i Asien
Hotell
Skyskrapor i Saudiarabien